Алеф має такі значення:

 Алеф — літера семітських алфавітів.
 Числа алеф — множина чисел.
 Алеф — роман Пауло Коельйо.
 Алеф — українська торговельно-виробнича корпорація.